Peşteră Vântului – jaskinia krasowa w północno-zachodniej Rumunii.

W Peşteră Vântului występuje bogata szata naciekowa gipsowa oraz aragonitowa.

Przypisy 

Jaskinie w Rumunii